Стане́вич (, ) — белорусская и польская фамилия; образована от имени Стань ← Станислав.

Известные носители 
 Станевич, Вера Оскаровна (1890—1967) — поэтесса, переводчик.
 Станевич, Виктор (1866—1932) — учёный, математик, ректор Университета Стефана Батория (Вильнюс).
 Станевич, Витольд (1887—1966) — польский учёный, политик, ректор Университета Стефана Батория (Вильнюс).
 Станевич, Евстафий Иванович (1775—1835) — писатель и философ.

См. также 
 Станявичюс

Примечания